Кероль ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 71,92 км². Население — 536 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 118 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Querol
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información sobre Querol en www.altcamp.info
 Mapa de Querol en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны
Населённые пункты Таррагоны